Yeates peut faire référence à :
 (3689) Yeates, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 l'affaire Joanna Yeates, une affaire de disparition à Bristol, en Angleterre, en 2010
 Jamie Yeates (né en 1983), un acteur anglais ayant joué le rôle de  Marcus Flint dans Harry Potter
 Mark Yeates (né en 1985), un joueur de football irlandais
 David Keith Yeates (né en 1959), un entomologiste australien
 Gregor W. Yeates (1944–2012), un nématologiste

Voir aussi 
 Yeats